MLB All-Star Game 1959 (pierwszy mecz)
 MLB All-Star Game 1959 (drugi mecz)